__БЕЗКН__

-{Stemonaceae}- је фамилија монокотиледоних скривеносеменица из реда -{Pandanales}-. Обухвата 4 рода са 37 познатих врста које су распрострањене у Југоисточној Азији и тропској Аустралији, док само једна аутохтона врста расте у Сједињеним Државама.

Таксономија 
Фамилија -{Stemonaceae}- или -{Roxburghiaceae}- је раније представљала засебан ред -{Stemonales}- или -{Dioscoreales}-, сестрински ред реда -{Pandanales}-. Род -{Croomia}- је такође некада представљао засебну фамилију -{Croomiaceae}-.

Референце

Литература 

 
  
 
 Stemonaceae in L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards), The families of flowering plants
 Pentastemonaceae  in L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards), The families of flowering plants

Спољашње везе 

 Stemonaceae  у -{Watson L. & Dallwitz M.J.}- (1992-данас). -{The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.}- Верзија: 9.3.2006.
 -{Stemonaceae}- у -{Flora of China}-
 -{Stemonaceae}- у -{Flora of North America}-
 -{NCBI Taxonomy Browser}-
 линкови на серверу -{CSDL, Texas}- 

Pandanales